Osoby o tym nazwisku:
 Gustaw Przeczek – polski pisarz, poeta i nauczyciel
 Lech Przeczek – czeski pisarz i poeta, autor aforyzmów
 Wilhelm Przeczek – polski nauczyciel, dramaturg, poeta, pisarz